Bamberg kan syfta på:

Landkreis Bamberg – en landkrets i Oberfranken
Bamberg – en kretsfri stad i Oberfranken, Bayern
Bambergs katolska ärkestift – ett av sju katolska ärkestift i Tyskland
Furstbiskopsdömet Bamberg – ett furstbiskopsdöme som existerade 1245-1802
Bamberg County – ett administrativt område i delstaten South Carolina, USA